Trnovac je lahko:
 Trnovac Glinski (Hrvaška)
 Trnovac Sokolovački (Hrvaška)
 Trnovac, Velika (Hrvaška)
 Trnovac, Gospić (Hrvaška)
 Trnovac, Knjaževac (Srbija)